Александр Аркадьевич Литвинов (1898—1977) — советский режиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (28 августа 1959).

Биография 
Родился 3 июля (15 июля по новому стилю) 1898 года в Баку.

В 1918—1920 годах учился на медицинском факультете Бакинского университета. После его окончания, в 1920—1922 годах был заведующим кинофабрикой Азербайджанского фотокиноуправления (АФКУ). В 1921—1923 годах работал заведующим киноателье и помощником режиссера Петроградского фотокиноотдела и кинофабрики «Севзапкино». В 1923—1926 годах — заведующий киноателье и режиссер кинофабрики «Азгоскино» (Баку).

В 1927—1937 годах работал режиссером Московской кинофабрики «Совкино» (позже — киностудия «Мосфильм»). В 1938—1948 годах — режиссер Сибирской киностудии научных и учебно-технических фильмов («Сибтехфильм», позже — Новосибирской киностудии учебных фильмов). В 1948 году стал режиссёром Свердловской киностудии.

В 1958—1967 годах был первым секретарём правления Свердловского отделения Союза кинематографистов. В 1956 году стал лауреатом премия Ф. Ф. Буссе за создание 12 документальных фильмов о Дальнем Востоке и за книгу «В Уссурийской тайге»).

Умер 6 мая 1977 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Его племянник Александр Литвинов (род. 1950) — член правления Гильдии продюсеров России, Заслуженный работник культуры РФ.

Работы

Режиссёр 
 1924 год — Горняк-механик на отдыхе и лечении
 1924 год — Око за око, газ за газ (Один из многих)
 1925 год — Красные Пинкертоны
 1926 год — Борьба за жизнь
 1926 год — На разных берегах (Схватка)
 1927 год — Нефть (совместно с Н. Лебедевым)
 1928 год — В дебрях Уссурийского края
 1928 год — Лесные люди (Удэ)
 1930 год — Оленный всадник
 1931 год — За шесть миллионов
 1931 год — Неведомая земля (Камчатка)
 1931 год — Тумгу (Тымгу)
 1932 год — Эмигранты из цветущей страны
 1934 год — Джоу (Сын хозяина земли)
 1934 год — У берегов Чукотского моря (совместно с Ю. Смирнитским)
 1934 год — Хочу жить (На далеком севере)
 1935 год — Хижина старого Лувена (На далеком севере)
 1937 год — Девушка с Камчатки
 1940 год — Сибирь Советская
 1940 год — Якутия
 1942 год — Марш зимой
 1942 год — Стреляй метко (совместно с В. Григорьевым)
 1943 год — Сибирь в дни войны (совместно с М. Кауфманом)
 1947 год — Удэге (СССР)
 1948 год — В горах Алтая (Горный Алтай)
 1949 год — Новаторы Уралмаша
 1957 год — По Чусовой
 1957 год — По дорогам Приморья
 1960 год — Автоматика рождается в цехе
 1961 год — СИП
 1962 год — Сокровища наших недр
 1964 год — Иван Ползунов
 1964 год — Наш верный друг
 1964 год — Так будет
 1966 год — Когда устают металлы
 1966 год — Разведка очага ядерного поражения
 1968 год — Урал — земля золотая
 1970 год — Мускулы века
 1971 год — Производство бесшовных труб

Сценарист 
 1923 год — За власть Советов (совместно с Д. Гессеном, В. Карцевым)
 1924 год — Горняк-механик на отдыхе и лечении (совместно с П. Бельским)
 1924 год — Око за око, газ за газ (Один из многих) (совместно с П. Бельским, С. Троицким)
 1926 год — На разных берегах (Схватка) (совместно с П. Вейнштейном, И. Тартаковским)
 1930 год — Оленный всадник
 1931 год — Неведомая земля (Камчатка) (совместно с Н. Венделиным)
 1931 год — Тумгу (Тымгу)
 1932 год — Эмигранты из цветущей страны
 1934 год — Хочу жить (На далеком севере) (совместно с Г. Павлюченко, Ю. Смирнитским)

Актёр 
 1922 год — Нет счастья на земле
 1924 год — Око за око, газ за газ

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Литвинов А. А. Первая встреча / А. А. Литвинов // Воспоминания о Михаиле Пришвине / [сост.: Я. З. Гришина, Л. А. Рязанова]. — М.: Советский писатель, 1990. — С. 128—132. — ISBN 5-265-01229-X
 Литвинов А. А. В краю огнедышащих гор. — Свердловск: Свердловское книжное, 1963. — 212 с.

Ссылки 
  Александр Аркадьевич Литвинов — режиссёр игрового, документального, научно-популярного кино

Выпускники Бакинского государственного университета
Персоналии:Свердловская киностудия
Лауреаты премии имени Ф. Ф. Буссе
Похороненные на Широкореченском кладбище